Tank steht für:

 Tank (Behälter) zum Lagern oder Transport flüssiger und gasförmiger Stoffe
 Kraftstofftank, als Kurzform bei Fahrzeugen
 Tank (Einheit), altes indisches Gewicht für Perlen, Gold und Silber
 Tank, englisch und veraltet deutsch für Panzer

 Tank (Automarke), Marke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall
 Tank (Computerspiel), münzbetriebenes Arcade-Spiel (1974)
 Tank (Band), britische Heavy-Metal-Band (ab 1980)
 Tank (Sänger) (eigentlich Durrell Babbs; * 1976), US-amerikanischer R&B-Sänger und Songwriter
 Der Tank, US-amerikanische Actionkomödie von Marvin J. Chomsky (1984)

Geografie:
 Tank (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
 Tank (Ort), Stadt im gleichnamigen pakistanischen Distrikt
 Tank Island – mehrere Inseln in den USA

Tank ist der Familienname folgender Personen:
 Azize Tank (* 1950), deutsche Politikerin, MdB
 Carsten Tank (1766–1832), norwegischer Politiker und Unternehmer
 Carsten Tank-Nielsen (1877–1957), norwegischer Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral
 David Tank (* 1953), US-amerikanischer Biophysiker und Neurophysiologe
 Franz Tank (1890–1981), Schweizer Physiker
 Kurt Tank (1898–1983), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Maksim Tank (1912–1995), weißrussischer Lyriker und Schriftsteller
 Poppy Tank (* 1997), britische Langstreckenläuferin
 Stephan Tank (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wilhelm Tank (1888–1967), deutscher Anatom, Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Tank & Rast (Raststättenbetreiber)

 Tanck (Begriffsklärung)